Das RF-Bajonett ist ein Objektivbajonett-Anschluss für Canon-Kleinbild-Systemkameras des digitalen Kamerasystems EOS R. Die Information zwischen Kamera und Objektiv wird ausschließlich digital übertragen.

Objektive mit EF- oder EF-S-Bajonett können mittels Adapter an eine EOS-R-Kamera angeschlossen werden, umgekehrt ist das wegen des geringeren Auflagemaßes nicht möglich. Das 2012 von Canon eingeführte EOS-M-Bajonett ist in beide Richtungen inkompatibel zum RF-Bajonett.

RF-Bajonett

Einführung 
Das RF-Bajonett gibt es seit September 2018, als es mit der ersten Canon-EOS-R-Kamera, der EOS R, auf der photokina in Köln vorgestellt wurde, zusammen mit vier Objektiven:

 RF 24–105 mm f/4L IS USM
 RF 28–70 mm f/2L USM
 RF 35 mm f/1.8 MACRO IS STM
 RF 50 mm f/1.2L USM

Konstruktion 
Das RF-Bajonett ist eine Weiterentwicklung des EF-Bajonetts. Es hat mehr elektrische Kontakte und ein kürzeres Auflagemaß. Es können aber EF-Objektive mit einem passiven Adapter, der die Distanz ausgleicht und die Kontakte durchschleift, an EOS-R-Kameras angeschlossen werden. Das RF-Bajonett hat ein Auflagemaß von 20 mm und einen Durchmesser von 54 mm, demgegenüber hat das EF-Bajonett ein Auflagemaß von 44 mm und einen Durchmesser von 54 mm.

Bedienung 
An der Kamera hat das RF-Bajonett an der Oberseite einen roten Strich, dieser muss dem roten Strich am Objektiv beim Ansetzen gegenüberstehen. Dann wird das gesamte Objektiv nach rechts gedreht, bis es einrastet. Zum Entriegeln wird eine Taste am Gehäuse gedrückt.

Manche RF-Objektive können nur elektrisch abgeblendet werden, also nur dann, wenn die elektrischen Kontakte mit jenen der Kamera verbunden sind. Deswegen ist entweder ein Adapter erforderlich, wenn das Objektiv in Retrostellung betrieben wird, oder das Objektiv muss von der Kamera abgenommen werden, während die (nicht an allen EOS-Kameras vorhandene) Abblendtaste gedrückt gehalten wird. Dann bleibt das Objektiv abgeblendet, wenn es abgenommen wurde.

Mit einem Einstellring lassen sich alle RF-Objektive auch manuell fokussieren. Der Autofokus-Betrieb wird mit einem Schiebeschalter am Objektiv geschaltet. Bei gewöhnlichen RF-Objektiven ist der Einstellring bei Einstellung auf manuellen Fokus mechanisch entkoppelt und lässt sich frei bewegen. Objektive mit Full-Time Manual Focus lassen sich auch dann manuell scharfstellen, wenn sie auf Autofokus geschaltet sind. Dies erlaubt es, nach erfolgter Scharfstellung durch die Kamera korrigierend einzugreifen.

Datenübertragung 
Zwischen Kamera und Objektiv werden die Daten digital über ein serielles Protokoll übertragen. Canon hat die Anschlussbelegung oder das verwendete Datenübertragungsprotokoll nicht veröffentlicht. Dies stellt für Fremdhersteller von Objektiven eine Hürde dar, die nur durch Reverse-Engineering zu überwinden ist.

Kameras 

Derzeit (Februar 2023) sind 11 Canon-Kameras mit RF-Bajonett erschienen, davon sechs mit Vollformatsensor:
 Canon EOS RP
 Canon EOS R
 Canon EOS Ra
 Canon EOS R5
 Canon EOS R6
 Canon EOS R3
 Canon EOS C70 (Videokamera mit Super 35mm Sensor 26,2 × 13,8 mm)
 Canon EOS R7 (APS-C)
 Canon EOS R10 (APS-C)
 Canon EOS R8
 Canon EOS R50 (APS-C)

Objektive mit RF-Bajonett

Von Canon; APS-C 
Die Bezeichnung „RF-S“ steht für das APS-C-Format, diese Objektive sind nicht für Vollformat korrigiert.

Von Canon; Vollformat 

Im Jahr 2020 wurden zwei Extender, einer mit 1,4× und einer mit 2×, vorgestellt.

Von anderen Anbietern 
Im Februar 2019 kündigte der koreanische Objektivhersteller Samyang Optics als erster zwei eigene Objektive für den RF-Mount an. Diese werden komplett manuell bedient und übertragen keinerlei Daten, verfügen auch über keine Kontakte dafür.

Einzelnachweise

Weblinks 

 EOS R System auf der Canon-Seite

Digitales spiegelloses Kamerasystem
Canon RF-Bajonett
Canon
Canon-Objektiv